È la prima edizione del torneo.

In finale Alycia Parks ha sconfitto Rebecca Peterson con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Alison Van Uytvanck (quarti di finale)
  Tatjana Maria (secondo turno)
  Linda Nosková (primo turno)

  Dajana Jastrems'ka (secondo turno) 
  Sara Errani (primo turno) 
  Darija Snihur (secondo turno) 
  Cristina Bucșa (secondo turno)

Wildcard 

  Alina Čaraeva (secondo turno)
  Georgina García Pérez (primo turno)
  Sabine Lisicki (quarti di finale)

  Nina Stojanović (primo turno) 
  Zhang Shuai (quarti di finale)

Ranking speciale 

  Bibiane Schoofs (primo turno)

  Yanina Wickmayer (primo turno)

Alternate 

  Weronika Falkowska (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Crèdit Andorrà Open 2022